I liga czarnogórska w piłce siatkowej mężczyzn 2013/2014 – 8. sezon rozgrywek o mistrzostwo Czarnogóry organizowany przez Czarnogórski Związek Piłki Siatkowej (czar. Odbojkaški savez Crne Gore, OSCG). Zainaugurowany został 3 listopada 2013 roku i trwał do 8 kwietnia 2014 roku. 

W rozgrywkach wzięło udział osiem zespołów.

Mistrzem Czarnogóry piąty raz z rzędu został klub , który w finale fazy-play-off pokonał klub .
 
W sezonie 2013/2014 w Lidze Mistrzów Czarnogórę reprezentował klub .

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Grupa A

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

Tabela

Grupa B

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

Tabela

Faza play-off

Drabinka

I runda 
(jeden mecz)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finał 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Czarnogórze
2013 w piłce siatkowej
2014 w piłce siatkowej
2013 w Czarnogórze
2014 w Czarnogórze